Dertigers (Vlaamse televisieserie), Vlaamse reeks over een zestal dertigers 
Dertigers (Nederlandse televisieserie), Nederlandse versie van bovenstaande reeks